Megapenthész, Menelaosz spártai király és Helené fia
 Megapenthész, Proitosz argoliszi és tirünszi király fia